Натуральне число 167
 167 рік до нашої ери
 167 рік нашої ери